Вейккауслига 1998 () — 68-й сезон чемпионата Финляндии с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «ХИК».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

1998
Финляндия
Спорт в Финляндии в 1998 году